

Итоговая таблица

Плей-офф 
 Первый раунд
 A) Ла Фиорита —  Фаэтано — 3:3 (5:4 пен.)
 B) Доманьяно - Мурата — 3:1
 Второй раунд
 C) Фаэтано - Мурата — 3:1 (Мурата выбывает).
 D) Ла Фиорита — Доманьяно — 1:2

 Третий раунд
 E) Ла Фиорита —  Фаэтано — 2:1 (Фаэтано выбывает)
 F) Тре Фиори — Доманьяно — 1:1 (5:3 пен.)

 Полуфинал I) Ла Фиорита —  Доманьяно — 0:0 (4:2 пен.)

 Финал:
 L) Тре Фиори — ''' Ла Фиорита — 2:0

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

1993/1994
Сан-Марино
1993 год в Сан-Марино
1994 год в Сан-Марино